Fors församling kan syfta på:

Eskilstuna Fors församling
Fors församling, Härnösands stift
Fors församling, Strängnäs stift
Fors församling, Göteborgs stift
Fors-Rommele församling i Skara stift, tidigare Göteborgs stift